Шуганское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Муслюмовском районе Татарстана Российской Федерации.

Административный центр — село Русский Шуган.

География 
Озёра: Прорва, Акайское, Осинка, Мочальное, Островского, Вилово, Кривое и др.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 30-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования "Муслюмовский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

Село Русский Шуган находится в 15 км южнее от села Муслюмово, является центром одного из 19 советов сельских поселений, и проживают в нем 503 человека (2017 г.). Село расположено в красивейшем уголке природы: рядом протекает река Ик, начинается предгорье Урала, плодородный чернозем способствует получению хороших урожаев сельскохозяйственных культур и дает обильные природные дары. Малина, земляника, ежевика, калина, смородина, черемуха – чего только не найдешь в наших лугах. А осенью – грибы! Наша земля богата и полезными ископаемыми. Добываются природный камень, песок, гравий, известняк, строительная глина, раньше добывали и медную руду. В 60-е годы были найдены залежи нефти, и в 21 веке их разработку начала компания «Меллянефть». 

         Наша малая Родина, имеющая красивую природу, богатые недра, плодородную землю, имеет и очень богатую историю. Археологические раскопки 50-70-х годов обнаружили недалеко от села могильники и городища древних людей эпохи неолита, но многие из них уже потеряны для науки, так как были уничтожены в 70-е годы, когда в этих местах добывался строительный камень. Значит, люди проживали в наших краях уже несколько тысяч лет тому назад.

       Русские поселения стали возникать в Закамье с середины 17 века, когда была построена первая Закамская оборонительная черта, от Белого Яра до города Мензелинска, обезопасившая от набегов кочевников. Русские люди приходили в Закамье из различных уголков России, приносили свои выработанные веками нравы  и обычаи. В основном это были помещичьи крестьяне, которых переселяли помещики на плодородные закамские земли.

       Возникновение села Русский Шуган относится к концу 17 века. Население пришло в основном с Урала, с Абзянского завода, принадлежавшего Демидовым. Название села сначала было Костино, по фамилии первого переселенца-Костина. Долгое время первая улица села носила как название эту фамилию, потом деревня получила название Акайкуль, связано это с проживанием в наших краях башкира Акая — зачинщика бунта. Этнограф Илья Рычков пишет: «В тех самых местах жилище было славных башкирских бунтовщиков Кусюма и сына его Акая, из коих Кусюм в 1707 году вместе с Алдаром-баем были предводителями бунта». Сохранилась гора, в которой, согласно легенде, с семьей проживал Акай, и не желая сдаваться войскам, преследовавшим его, Акай посадил семью в повозку, сел сам и бросился с этой высокой горы вниз. У подножия горы есть озеро, в котором, как будто бы, покоятся останки семьи с несметными богатствами, что были у Акая.       

      Жизнь крестьян была нелегкой и время от времени они поднимались на защиту своих прав и интересов. Крестьянское восстание под предводительством Е.Пугачева 1771—73 годов не прошло стороной и наши края. Пугачевцы пополняли свою численность здесь за счет местного русского и татарского населения. Пугачевцы судили и миловали помещиков и властьимущих. Для преодоления оврага с пушками построили даже каменный мост недалеко от села Нагайбак, который в то время был казачьей крепостью, и мост сохранился до наших дней.

         В середине 19 века в селе было 217 дворов и проживало 1510 человек (725 мужчин и 785 женщин). Население занималось земледелием, пчеловодством, скотоводством, кузнечным ремеслом. Привычная обувь крестьян — лапти и нехитрые приспособления крестьянского быта: прялка, гладильная доска и многое другое, как экспонаты, хранятся в школьном краеведческом музее.

Была православная  церковь, хотя первые переселенцы были единоверцами, это одно из направлений старообрядчества, черты единоверия до сих пор в церковных обрядах местного населения сохранились.

       В 1882 году в селе была открыта церковно-приходская школа (мужская), одноклассная. Здание школы было построено обществом рядом с церковью. В 1895 году в школе уже числилось 36 учащихся. Первым учителем был Лавр Андреевич Сизов. По инициативе учителя в школе проходили народные чтения и беседы, вечерние и воскресные занятия с подростками и взрослыми. 

     По переписи 1896 года в селе было 370 дворов. Проживало 2420 человек (1146 мужчин и 1274 женщины). Продолжала работать церковно-приходская школа. Было 5 торговых лавок: 2 бакалейные, 2 мануфактурные, 1 мелочная и базарный ряд с 25 лавками, одна из них казенная и одна пивная. Базары были еженедельно по средам. Один раз в год, осенью, проходила ярмарка(сведения о населенном пункте Русский Шуган в 1896 году дал Александро-Карамалинский старшина Митрофанов). Одна из мануфактурных лавок принадлежала купцу Назипу Салимову, другая Халфину. Купец Салимов построил здания школ в Большом Чекмаке и в Старом Чекмаке.

        Купцом Стахеевым в селе были построены зерновые склады. Велась закупка хлеба. Про Стахеевых история говорит о том, что они из средней семьи за несколько десятилетий на торговле зерном разбогатели до миллионеров. На перепродаже пуда пшеницы Стахеев получал одну копейку прибыли, и на том сумел скопить миллионы. Город Елабуга гордится своими знаменитыми земляками, которые огромные средства отпускали на благотворительность. Одна из церквей в Шугане так же была построена на деньги Стахеевых. Сохранившиеся строения складов купца в нашем крае говорят о размахе торгового дела этой предприимчивой семьи.         

         В 1914—15 годах в село прибыли немцы и вели торговлю плугами, жатками, косилками. После 1896 года в селе работало 5 маслобойных заводов, 1 шерстобитка. Выпекали хлеб и вели торговлю ежедневно Харламов и два брата Чиняевых. Дополнительно было открыто еще несколько небольших лавок, где продавались кондитерские изделия, керосин, соль, спички. Построена еще одна водяная мельница и одна паровая. Всего действовали 4 водяных мельницы.

         В 1912 году в селе было построено здание четырехклассной земской школы, где обучались как мальчики, так и девочки. В то время Русский Шуган входил в Александровскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. Новое название села Шуган связано с татарским словом «эшегэн» или замерз. Или здесь замерз кто-то, или было так холодно — так появилось новое название села.              

         С революцией в село приходят новые общественные отношения, крестьяне во главе с комбедами стали делить помещичью землю, но новые порядки не всем были по душе. Начинается гражданская война, в которой брат идет на брата, отец на сына, даже сестра на сестру. Новая жизнь утверждалась трудно, с большим кровопролитием.  В наших краях побывали и белочехи в 1918 году, были сформированы партизанские отряды под командованием товарища Рашевского. Активное участие в гражданской войне принимали Родионов Иван, Соловьев Иван. Они первыми вступили в Красную Армию, и  обелиск, установленный  в центре села, это  память об участниках  гражданской войны из Шугана.

Гражданская война высосала все имеющиеся запасы у крестьян, продотряды не давали покоя крестьянам. Недовольство продразверсткой было массовым,  это вылилось в участие крестьян в восстании вилочников в феврале-марте 1920 года.  Шуган был одним из опорных пунктов восставших, но войска Туркестанского фронта подавили восстание. Опустошенность деревни гражданской войной стала одной из причин голода 1921 года, не обошедшего стороной и Русский Шуган.

Новая жизнь, хотя и с трудом, но пробивала себе дорогу. В 1930 году 5 марта общее собрание граждан проголосовало за создание в селе колхоза «Новый путь». Почти все жители вступили в колхоз и избрали первым председателем Сухова Ивана Дмитриевича, московского рабочего, который прибыл в село в числе 25-тысячников для проведения в жизнь решений партии о коллективизации сельского хозяйства.

Активным притворителем партийных планов в жизнь был и Санников Кузьма, председатель Шуганского сельского совета в эти годы. Одной из первых колхозниц стала Краснова Анастасия. Однако эти решения были поспешными. В «Правде» вышла статья И.В. Сталина «Головокружение от успехов», и колхоз «Новый путь» в течение нескольких дней распался, но к началу весенних работ удалось собрать крепкое ядро колхоза – численностью в 163 хозяйства, это была пятая часть крестьянских хозяйств, всего в  селе в то время было более 800 дворов.

      Было организовано 4 бригады. Каждая имела свой конный двор. «Всего в колхозе было 112 лошадей, 43 плуга, 8 жнеек, 4 молотилки и другой инвентарь. Была шорная мастерская и кузница», — написал И.Д.Сухов, 25-тысячник из Москвы. Как утверждает тот же самый Сухов в своих воспоминаниях, кулаки и богатые крестьяне всячески сопротивлялись коллективизации. Для агитации в колхоз даже приходилось использовать церковные проповеди. Политическая кампания раскулачивания не миновала и Шуган. Из села были высланы на спецпоселение 26 семей на Урал, в город Златоуст. Многие покинули село добровольно, выехали на Дальний Восток, Москву, Казань и другие города. Дома раскулаченных стали использоваться для нужд села, например, в доме купца Харламова открылся первый сельский клуб. Многие дома были увезены в Муслюмово, в них расположились организации вновь образованного в августе 1930 года Муслюмовского района.

В середине 30-х годов были сняты колокола с церквей села, а потом и сами церкви были разобраны. На месте, где была церковь, сегодня большой железный крест- напоминание о годах гонения на религию.

В 1932 году в Муслюмовский район прибыл первый трактор. В райцентре, а потом и в Шугане открылись курсы трактористов. Первыми его закончили Коземаслов Павел, Титов Иван, Дувалов Петр, Зайцев Александр. В 1936 году в колхоз поступил первый грузовой автомобиль, что было большим праздником для сельчан. Первым шофером стал Коземаслов Павел. Появление техники облегчало обработку земли, сельскохозяйственный труд. Урожаи постепенно увеличились, и это радовало колхозников.

В годы советской власти изменились цели деятельности существующих школ, они становились местом воспитания нового человека, ликвидации безграмотности и невежества. В 1932 году земская четырехклассная школа была реорганизована в школу колхозной молодежи, а затем стала неполной семилетней школой. Первым директором этой школы была Шарликова Мария Федоровна, в 1935 году состоялся первый ее выпуск. С 1936—37 учебного года школа стала средней, первой в Муслюмовском районе. Первым ее директором был Кузнецов Александр Иванович, первый выпуск средней школы состоялся в 1940 году.

        22 июня 1941 года разделило жизнь советских людей на два части: до войны и во время войны. В это утро фашистские захватчики напали на Советский Союз и начали бомбить советские города, уничтожать мирных граждан и продвигаться по советской территории вглубь страны. Война опалила своим горячим дыханием и  село Русский Шуган, находящийся в самом центре России. 305 сельчан ушли на защиту Родины и около 200 из них навсегда остались лежать на полях сражений. Почти каждая семья потеряла или отца, или брата, или сына, или дочь. Немногие вернулись героями и живыми с поля боя. Среди них 

Каталов Михаил Евгеньевич,

Жуков Александр Васильевич,

Котков Александр Петрович,

Новиков Иван Петрович,

Олокин Иван Сергеевич,

Сазонов Федор Егорович,

Суханов Иван Петрович,

Котков Василий Александрович,

Устеряков Петр Афанасьевич,

Соловьев Яков Иванович,

Фролов Леонид Федорович,

 Новиков Александр Никитович, 

из женщин: Симонова Анна Петровна,

Шадрина Елена Васильевна

и другие.

    Они героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, об этом рассказывают многочисленные ордена и медали, которыми фронтовики награждены и некоторые из этих наград хранятся в школьном краеведческом музее. В разгроме Квантунской армии японцев на Дальнем Востоке принимали участие Пастухов Николай, Леснов Павел.      

Наш земляк — уроженец села Островка Поганкин (Днепров) Петр Алексеевич — в феврале 1945 года за свои подвиги, Указом Президиума Верховного Совета СССР, был награжден Золотой Звездой с присуждением звания Героя Советского Союза. Он один из двух Героев, удостоенных этого звания в годы Великой Отечественной войны из Муслюмовского района. Петр Алексеевич родился и вырос в крестьянской семье, его отец Алексей Поганкин в годы первой Мировой войны так же показал чудеса героизма, был награжден двумя Георгиевскими крестами и медалью Георгиевского креста. Эти награды семьи Героя сейчас хранятся в школьном музее. 

Суханов Иван Петрович — уроженец села Шуган, был ранен на фронте, два месяца пролежал в госпитале, потом был направлен в Казань на аэропланный завод. Его старший сын добровольно пошел связистом в Ленинград, но когда он написал одно письмо домой, его оттуда отправили на фронт, где он без вести пропал. Еще одна дочь Суханова Ивана Петровича — Капиталина Ивановна — работала на комбайне в колхозе: собирала и молотила зерно, и растила остальных своих братьев и сестер, потому что мать Мария Николаевна слегла, обезножив. Но в 1942 году Суханову Капиталину Ивановну и еще семнадцать человек из колхоза забрали от семей и отправили в трудовую армию на Урал, строить плотину для электростанции  в городе Юрюзань Челябинской области. Ей в это время было только 15 лет. Во время войны Суханова Капиталина Ивановна была еще ребенком, ее детство, как и многих других, прошло в постоянной нужде, в труде, ради куска хлеба. Все от мала до велика трудились, старались помочь Родине. 

Имена и фамилии павших в Великой Отечественной войне выбиты на мраморе памятника павшим героям, где слова «никто не забыт, ничто не забыто» напоминают о страшной трагедии той далекой войны.

       В 1941 году в село стали прибывать эвакуированные из Москвы, Ленинграда и других городов. Был организован детский дом для детей, эвакуированных без родителей. Директором детского дома была   Элинер  Берта Георгиевна. Директором школы в те трудные годы работала Санникова Александра Иосифовна. Одновременно она являлась секретарем партийной организации колхоза. В годы войны было трудно всем: и взрослым, и детям, и сельчанам, и эвакуированным. Ели хлеб из лебеды или с добавлением гнилой картошки, в то же время помогали фронту, чем могли: собирали подарки, теплые вещи для Западного фронта, осуществляли подписку на заем для строительства авиаэскадрильи, танковой колонны. Почти каждый день приходили похоронки с фронта. Вся основная тяжесть работы на колхозном производстве и колхозное руководство оказались на хрупких плечах женщин, подростков.

Соловьева Евдокия Григорьевна, в 1941 году закончившая среднюю школу, стала работать воспитательницей детского дома и исполняла обязанности секретаря ученической комсомольской организации. Устерякова Вера Сергеевна была секретарем сельской комсомольской организации и  работала учительницей начальных классов. Горбунова Надежда заведовала молочно-товарной фермой.

Было тяжелое время, но боевое, как отмечает в своих воспоминаниях Устерякова В.С. Слова благодарности  и восхищения сельскими жителями, учителями школы мы читаем в воспоминаниях детей ленинградцев, волею судеб в годы войны оказавшихся в селе Русский Шуган: Чебучевой Валентины Николаевны, Мерцаловой Нинель Николаевны и  Ицковича Эммануила Львовича, который впоследствии стал доктором технических наук, заведующим лабораторией Российской Академии наук.

9 мая 1945 года пришла долгожданная радостная весть — Победа. В село стали возвращаться победители, но жизнь на селе оставалась очень тяжелой. Вместо лошадей приходилось использовать крупный рогатый скот, коров и быков, а то и самим запрягаться за плуг. Урожаи с полей не превышали 10 ц с га, надои от коров 1000 кг в год. Не было кормов, поля заросли сорняками, не хватало рабочих рук.

В конце 50-х – начале 60-х годов, несмотря на эксперименты в сельском хозяйстве в виде кукурузной эпопеи с квадратно-гнездовым способом его посадки, ограничения подсобного хозяйства колхозников, сталинского плана преобразования природы и других, жизнь стала постепенно  налаживаться. В 1962 году было наконец-то достроено здание средней школы, которое было заложено в 1940 году. В упрощенном одноэтажном варианте школа открыла свои двери для учащихся, но еще долго, в течение 10 лет, достраивалась пристроями в качестве столовой, спортзала, новых классных комнат, мастерских.

        Началось строительство жилья для колхозников, поступала новая техника: грузовые автомобили, трактора, и постепенно лошадь, как основная тягловая сила, уступала свое место более современным средствам. В 1961 году к колхозу «Новый путь» был присоединен колхоз «Новая жизнь», в составе которого были Островка, Русская и Татарская Смыловки, а в 1964 году — чекмакский колхоз «Маяк». Объединенный колхоз получил название «Маяк». Это была политика партии на укрупнение хозяйств. В те годы хозяйством руководил Хафизов Гариф Хафизович, который впоследствии стал первым секретарем райкома партии и долгие годы руководил всем Муслюмовским районом.

В 1965 году в крупнейшем хозяйстве района, колхозе «Маяк», пашня насчитывала около 7 тысяч гектаров, насчитывалось 1835 членов колхоза, из них работали 711 человек, было 1536 голов крупнорогатого скота, из них коров — 571, 2500 свиней, около 3 тысяч овец, около 3 тысяч кур, 222 лошади. Из сельскохозяйственной техники было 22 трактора, 15 автомобилей, 17 комбайнов. По объему валовой продукции хозяйство приближалось к 1 миллиону рублей в год. Внедрялась денежная оплата труда. в 1965 году среднегодовая зарплата колхозника составила 739 рублей, уходила в прошлое кабальная система трудодней. В 1967 году был построен памятник в честь погибших в Великой Отечественной войне, и 9 мая состоялось его торжественное открытие.

К 1970 году надои молока перешагнули за 2,5 тысяч литров с коровы в год, увеличивался привес в животноводстве. с 1965 года колхоз уверенно заканчивал год с прибылью. В 1971 году среднегодовая оплата труда достигла 1000 рублей, средний урожай зерновых составил в 8 пятилетку 21 ц с гектара, сахарной свеклы 186 ц с гектара. Таким образом, колхоз «Маяк», и село в том числе, уверенно двигался в будущее. В 9-ю пятилетку успехи колхоза были еще более значительные: построены овцеферма, цех гранулированных кормов, центральная механическая мастерская.

Во второй половине 70-х годов были построены механизированный ток, крытый ток для переработки зерна, зерносклад, здание двухэтажной конторы, гостиница, детский сад на 25  мест, дом культуры на 350 мест, обновлялся парк сельскохозяйственной техники. Каждый год поступало по два-три трактора, один-два грузовых автомобиля, зерноуборочные комбайны. И самое главное, быстрыми темпами началось возведение жилья для колхозников, за короткое время были построены более 10 квартир. На фермах возникли причудливой формы объекты, напоминающие ракеты. Это были силосно-сенажные башни — новый способ хранения кормов для животноводства, который пришел к нам из самой Америки.

Однако в конце 70-х начале 80-х годов на селе возникла проблема с нехваткой рабочих рук в связи со строительством в Набережных Челнах Камского автогиганта, с развитием нефтяной и нефтехимической отрасли на юго-востоке республики. В связи с этим своевременным был почин «всем классом — в колхоз», который поддержали и выпускники Шуганской средней школы, например, выпуск 1983 года остался  полностью в колхозе и пошел работать в животноводство, механизаторами и в другие отрасли сельского хозяйства.

В общем, в 70-е годы сельское хозяйство и село Шуган в частности, переживало период поступательного развития, что доказывают диаграммы производства сельскохозяйственной продукции. В 1971—75 годах увеличилось с 14 тысяч до 19 тысяч ц производство молока, производство мяса увеличилось более чем в 1,5 раза, с 3 тысяч до 4,6 тысяч ц. Правда, производство зерна и сахарной свеклы снизилось, что было следствием неблагоприятных погодных условий. Для исключения погодного фактора в урожайности культур в дальнейшем началось строительство оросительных систем, внедрялось поливное земледелие и кормопроизводство.

В успехах и в том поступательном развитии есть вклад многих людей: руководителей хозяйства, специалистов: Костина Алексея Петровича, который на разных ответственных должностях успешно справлялся со своими обязанностями, Кривошеева Григория Степановича, долгие годы исполнявшего обязанности главного бухгалтера, Костиной Анны Ивановны, отвечавшей за кадровую стабильность хозяйства. Тамчук Владимир Петрович работал бригадиром Шуганской бригады, Гузиков Иван Петрович работал заведующим фермой, Кривошеева Вера работала и дояркой и заведующей фермой. Достоин уважения труд простых животноводов и механизаторов: Котковой Александры — доярки, которая за свой труд была награждена орденом «Знак Почета», Коткова Петра Алексеевича – механизатора, труд которого был отмечен двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Знак Почета и многих других простых тружеников, всех мы просто не сможем перечислить.

В 1981 году из колхоза «Маяк» приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР был выделен совхоз «Нектар», угодья хозяйства стали более компактными. В 70—80-е годы на новой промышленной основе стала развиваться новая отрасль животноводства — овцеводство. Долгие годы заведующим овцеводческой фермой работал Титов Федор Ильич, овцеводы неизменно добивались высоких результатов по всем показателям.

        Война, начавшаяся в далеком Афганистане в 1979 году, которая унесла жизни более 15 тысяч советских солдат, опалила своим пламенем и деревню Шуган. Более 10 наших односельчан выполняли свой воинский долг на земле Афганистана, среди них Кривошеев Виктор, Котков Иван, Котков Анатолий и Фролов Сергей и другие.

Важным событием в жизни колхоза и сельчан является начало газификации. В декабре 1990 года первые три дома стали пользоваться природным газом, это существенно облегчило жизнь жителей Шугана. К 1993 году, в основном, газификация индивидуального жилого фонда была закончена, и Шуган стал первой деревней Муслюмовского района, которая полностью была газофицирована, не менее значительным является и такой факт: первые несколько лет жители деревни газом пользовались практически бесплатно. В середине 90-х началась газификация объектов социально-культурного назначения. Газом стали отапливаться средняя школа, детский сад, дом культуры и другие объекты. Проявил инициативу и много сделал в этом деле руководитель колхоза в те годы Кривошеев В.М, который был избран на эту должность в августе 1990 года, когда село Шуган на общем собрании выделилось в самостоятельное хозяйство и приняло свое первоначальное название «Новый путь».

90-е годы — это годы смуты в истории страны. Эта смута, неразбериха, безразличие, и, как следствие, разруха и уничтожение созданного многими годами упорного труда, не обошли стороной и Шуган. В июле 1995 года произошел случай, который отбросил хозяйство в своем развитии на много лет назад. Непосредственно перед уборкой прошел град, который уничтожил практически весь выращенный урожай.

Прекратило в 1999 году свое существование овцеводство, оставив после себя только арки от овцеводческих помещений, пришло в упадок животноводство, оказались заброшены и разорены цех витаминной муки, механизированный ток, центральная котельная, центральная мастерская, оказались заброшенными и практически разрушенными Дом культуры, гостиница, разрушалось и ветшало здание школы.

Но жизнь на том не остановилась. Положительные перемены в политике государства, наметившиеся в последние годы, благотворно повлияли и на село Русский Шуган.  В село пришел инвестор, постепенно коллективное предприятие «Новый путь» превратилось в отделение агрофирмы «Вамин-Ик». Это стало одной из причин оживления сельскохозяйственной отрасли, началось строительство новых животноводческих помещений, увеличилось поголовье скота, началась установка и внедрение для механизации отрасли зарубежных комплексов «Де Лаваль», росла культура растениеводства, в село стала поступать новая техника, современные трактора, комбайны, повышается урожайность зерновых культур, потому что были для этого благоприятные условия.

         Успешно стали работать в селе предприниматели Кривошеев Юрий, Новиков Сергей, Новиков Алексей. Кривошеев Юрий построил промышленный холодильник, открыл лесопильный цех,  обеспечивал работой более десятка сельчан, удовлетворял потребности населения в пиломатериалах.

       Сегодня в Русском Шугане есть все необходимые социально-культурные учреждения. В деревне работает фельдшерско-акушерский пункт, где обслуживают квалифицированные кадры, пришла качественная мобильная связь операторов Билайн, Мегафон, качественная стационарная телефонная связь, установлены точки доступа к интернету и телефон-автомат, имеется возможность подключения к высокоскоростному интернету, работает почтовое отделение, отделение Сбербанка. Работают два продуктовых и один хозяйственный магазины, которые предлагают покупателям широкий ассортимент различных товаров. Оборудован на новом месте сельский клуб и в последнее время намечается оживление в деятельности этого очага культуры.

С 2006 года, более чем через 70-летний перерыв, открыла свои двери для прихожан Свято-Никольская церковь. Верующие могут отправлять свои духовные потребности без каких-либо ограничений. Значимость  церкви придает и то, что это единственный православный храм в Муслюмовском районе. Регулярно празднуются православные праздники и проводятся богослужения.

В 2006 году на уровне лучших городских школ была отремонтирована Русско-Шуганская средняя общеобразовательная школа. Просторные, светлые и теплые классы, спортивный зал, столярная и слесарная мастерские, столовая, компьютерный класс с высокоскоростным доступом к Интернету, интерактивная доска как передовой атрибут образования 21 века, актовый зал – все это в распоряжении 98 учащихся и 20 учителей, которые дают знания в школе. Выступая на 125-летнем юбилее школы, который был отпразднован в декабре 2007 года, Хабипов Р.Р., глава Муслюмовского муниципального района, отметил неоценимый вклад Русско-Шуганской средней школы в социально-культурное развитие не только села, района, но и республики в целом. С 1995 года школой бессменно руководит Фархутдинов Ф.К., Почетный работник общего образования Российской Федерации, который является «самым долгожителем» на этой должности в истории школы. В 2018-2019 учебном году в школе обучается 36 детей, работает коллектив из 15 учителей, школа занимает первое место в рейтинге основных школ Муслюмовского района.

В 2008 году была проложена асфальтовая дорога на участке Большой Чекмак – Русский Шуган, и таким образом, село связано с райцентром дорогой с твердым покрытием, одна из больших общих проблем всей России для нашего села успешна разрешена. В 2013 году построено новое здание многофункционального центра, в котором расположились сельский дом культуры, библиотека и совет сельского поселения. Все это показатели улучшения социальных, экономических условий жизни сельчан. Население в большом количестве разводит скот, есть реальная возможность повышения благосостояния продажей мяса, других продуктов животноводства, налажена закупка мяса и молока на месте, население села берет кредиты на развитие личных подсобных хозяйств, на строительство жилья по ипотеке. Растет благосостояние населения, происходят положительные перемены в жизни сельчан.

           На должности главы Шуганского сельского поселения с начала 2018 года работает Басорина А.Ю., которая сменила Жукова А.И., проработавшего на этой ответственной должности более 10 лет.  Меняется к лучшему демографическая ситуация. Количество воспитанников в детском саду «Зернышко», перешедшем в 2018 году в здание школы, 12 детей.  Коллектив его остается  стабильным, малышей воспитывают квалифицированные и добросовестные воспитатели. 

          Другим показателем роста благосостояния населения, или даже индикатором повышения благосостояния является уровень строительства на селе. С каждым годом все больше возникает новых, архитектурно-красивых добротных домов. Это жилье, которое строят предприниматели, механизаторы, животноводы, учителя. Они украшают село, делают его более привлекательным и красивым.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Муслюмовского района
Сельские поселения Татарстана